Mãe do Rio foi a primeira telenovela amapaense, produzida e exibida pela TV Tucuju, que estreou no dia 29 de Maio de 2006. Escrita por Ângela Nunes, Joseli Dias e Gilvam Borges, teve a direção geral de Ângela Nunes.
Foi apresentada em 60 capítulos, e seu último capítulo foi exibido em meados de agosto de 2006.

Referências 
  atores envolvidos: Adriana Raquel, antonielle, Flávio Soares, Camila Pontes, Douglas D'nnelly, Éric Boa Ventura, Amadeu Lobato, Débora Bararuá, Disney Silva, 

Telenovelas do Brasil
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2006
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2006